

Lieux 

 Ruston (Louisiane)
 Ruston (New Jersey)
 Ruston (North Yorkshire)
 Ruston (Washington)

Autres 
 Ruston, motoriste britannique